Cyclotheca — рід грибів родини Microthyriaceae. Назва вперше опублікована 1914 року.

Класифікація 
До роду Cyclotheca відносять 18 видів:

Примітки

Джерела 
 Theissen, F. 1914. Über Polystomella, Microcyclus, u.a. Annales Mycologici. 12(1):63-75 - P.70

Роди грибів